Donja Suvaja, naselje u općini Gračac, Zadarska županija, Hrvatska
Donja Suvaja (Bosanska Krupa, BiH), naselje u općini Bosanska Krupa, BiH